Dominican University (Californië), een particuliere universiteit met een katholieke traditie in de Amerikaanse staat Californië
 Dominican University (Illinois), een particuliere, katholieke universiteit in de Amerikaanse staat Illinois
 Dominican University College, een tweetalige, katholieke universiteit in de Canadese provincie Ontario